

Anno 
 170 o 170 a.C.

Codici 
 170  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Begues in Spagna

Matematica 
 170 – numero

Telefonia 
 170 – Numero telefonico delle chiamate nazionali ed internazionali tramite operatore